Forkortelsen DMZ kan referere til

 En demilitariseret zone – et neutralt område (bufferzone) hvor al militær udstyr og aktivitet er forbudt.
 En specifik demilitariseret zone er den koreanske demilitariserede zone
 Demilitariseret zone (datalogi) – en slags ingenmands-land til sikring af et internt netværk fra ekstern tilgang.